Тридесет девета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 23. октобра 2004. у Зелдену у Аустрији а завршена је 13. марта 2005. у Ленцерхајду у Швајцарској.

Победници у укупном поретку били су Боди Милер из САД и Анја Персон из Шведске.

Између 28. јануара и 13. фебруара 2005. направљена је пауза у Светском купу због Светског првенства у Бормију у Италији.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 69 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 36 трка.

Жене 

Коначни поредак после 33 трке.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2004.
Алпско скијање у 2005.